

Собескі — село в гміні Йонець Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Собескі — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства

Собескі — місто, штат Міннесота
 Собескі — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Собеський